Poggiarello ima više značenja:
 Poggiarello, Perugia
 Poggiarello, Siena